Баскетбол на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

В турнире впервые в истории смогли принять участие профессионалы из НБА. Сборная США, составленная из звёзд НБА, разгромила всех своих соперников и завоевала золото. Эта команда по-прежнему считается одной из сильнейших сборных в истории баскетбола.

Женский турнир выиграла Объединённая команда, после того как победила в полуфинале сборную США. Для американок это поражение стало третьим (ранее они проиграли два матча на турнире 1976 года — Японии и Советскому Союзу) и на данный момент последним в олимпийских баскетбольных турнирах. Семь последующих Олимпиад (с 1996 по 2020 годы) женская сборная США выиграла, не потерпев ни одного поражения.

Медалисты

Страны

Арбитры 

  Антонио Карлос Аффини
  Дик Баветта
  Ромуальдас Бразаускас
  Карлос Вильянуэва
  Реувен Вировник
  Гао Шусун
  Михаил Григорьев
  Веслав Зых
  Стефано Каццаро
  Ким Чхоль Хван
  Вилиам Коллер
  Филипп Майабьо
  Эмилио Масейра
  Билл Милденхолл
  Хуан Карлос Митхана
  Данко Радич
  Ефим Рессер
  Костас Ригас
  Хорхе Рубинштейн
  Ричард Стивс
  Антониу Суареш де Кампуш
  Михаэль Трумпке
  Феликс Фарес
  Франсиско Хавьер Фахардо
  Жералдо Мигель Фонтана
  Чжу Цзячжун

Результаты

Женщины

Группа «А»

Группа «B»

за 5-8 места

за 1-4 места

Мужчины

Группа «А»

Группа «B»

за 9-12 места

за 5-8 места

Ссылки 
 Женский турнир 1992 года на сайте ФИБА
 Мужской турнир 1992 года на сайте ФИБА

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
1992 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Испании